A se diferenția între Districtul Washington, Indiana, o pagină de dezambiguizare, și districtul civil Washingron, comitatul Indiana, statul .''' 

Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la patruzeci și șase districte civile, subdiviziuni administrative de ordin trei, din statul  al Statelor Unite ale Americii.

Statul Indiana - Washington Township (46)

Comitate A - C (10) 

 Districtul civil Washington, comitatul Adams, statul  (conform Washington Township AD-IN);
 Districtul civil Washington, comitatul Allens, statul Indiana (conform WA Tw AL-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Blackford, statul Indiana (conform WA Tw BF-IN; 
 Districtul civil Washington, comitatul Boone, statul Indiana (conform WA Tw BN-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Brown, statul Indiana (conform WA Tw BR-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Carroll, statul Indiana (conform WA Tw CR-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Cass, statul Indiana (conform WA Tw CS-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Clark, statul Indiana (conform WA Tw CK-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Clay, statul Indiana (conform WA Tw CL-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Clinton, statul Indiana (conform WA Tw CT-IN);

Comitate D - H (11) 

 Districtul civil Washington, comitatul Daviess, statul  (conform WA Tw  DS-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Dearborn, statul Indiana (conform WA Tw DB-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Decatur, statul Indiana (conform WA Tw DT-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Delaware, statul Indiana (conform WA Tw DE-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Elkhart, statul Indiana (conform WA Tw EK-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Gibson, statul Indiana (conform WA Tw GB-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Grant, statul Indiana (conform WA Tw GT-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Greene, statul Indiana (conform WA Tw GN-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Hamilton, statul Indiana (conform WA Tw HT-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Harrison, statul Indiana (conform WA Tw HR-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Hendricks, statul Indiana (conform WA Tw HK-IN);

Comitate I - O (11) 

 Districtul civil Washington, comitatul Jackson, statul  (conform Washington Township JK-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Knox, statul Indiana (conform Washington Township KX-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Kosciusko, statul Indiana (conform Washington Township KS-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul LaPorte, statul Indiana (conform Washington Township LP-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Marion, statul Indiana (conform Washington Township MR-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Miami, statul Indiana (conform Washington Township MM-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Monroe, statul Indiana (conform Washington Township MN-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Morgan, statul Indiana (conform Washington Township MG-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Newton, statul Indiana (conform Washington Township NW-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Noble, statul Indiana (conform Washington Township NB-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Allens, statul Indiana (conform Washington Township OW-IN);

Comitate P - Z (14) 

 Districtul civil Washington, comitatul Parke, statul  (conform Washington Township PK-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Pike, statul Indiana (conform Washington Township PK-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Porter, statul Indiana (conform Washington Township);  
 Districtul civil Washington, comitatul Putnam, statul Indiana (conform Washington Township PT-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Randolph, statul Indiana (conform Washington Township RD-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Ripley, statul Indiana (conform Washington Township RY-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Rush, statul Indiana (conform Washington Township RH-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Shelby, statul Indiana (conform Washington Township SY-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Starke, statul Indiana (conform Washington Township SK-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Tippecanoe, statul Indiana (conform Washington Township TC-IN); 
 Districtul civil Washington, comitatul Warren, statul Indiana (conform Washington Township WN-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Washington, statul Indiana (conform Washington Township WA-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Wayne, statul Indiana (conform Washington Township WN-IN);  
 Districtul civil Washington, comitatul Whitley, statul Indiana (conform Washington Township WT-IN);

Vezi și 

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)

 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Indiana